Брижатий Анатолій Дементійович — публіцист, редактор, член НСЖУ.
 Брижатий Андрій Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища